Ferrandiz puede referirse a:
 Bernardo Ferrándiz, pintor español.
 Gloria Ferrandiz, actriz uruguaya.
 José Ferrándiz y Niño (1847-1918), militar y político español.
 Juan Ferrándiz, ilustrador español.
 Pedro Ferrándiz (1928–2022), entrenador de baloncesto español.